La Femme du commandant (titre original ) est le sixième épisode de la série télévisée américaine de   créée par Joss Whedon.

Résumé 
En guise de récompense inattendue pour un boulot non payé, Mal se retrouve marié à une jeune femme naïve et servile nommée Saffron (Christina Hendricks). Celle-ci se montre bien trop volontaire pour jouer le rôle de la femme au foyer, ce qui conduit à une dispute entre Wash et Zoe et à des sermons de la part de Book. Mais Saffron n'est pas ce qu'elle paraît être.

Production

Écriture 
Joss Whedon a été le scénariste principal de cet épisode.

Casting 
 Christina Hendricks
 Benito Martinez

Réalisation 
L'épisode est réalisé par Vondie Curtis-Hall.

Réception 

 classe cet épisode  dans sa liste des vingt-cinq meilleurs épisodes de Joss Whedon, toutes séries confondues.

Critiques 

Noel Murray et Donna Bowman en ont fait une critique.

Thèmes et analyses

Lien externe

Notes et références

Références

Bibliographie 
 
 Commentaire audio de l'épisode par le producteur exécutif Joss Whedon et les acteurs Nathan Fillion, Alan Tudyk et Ron Glass

Épisode de Firefly
Épisode de série télévisée écrit par Joss Whedon